

Родзоне — село в гміні Радомін Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Родзоне — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства